Wilsthorpe – miejscowość w hrabstwie East Riding of Yorkshire (Anglia)
 Wilsthorpe – miejscowość w hrabstwie Lincolnshire (Anglia)